Дюдьково — топоним в России:
 Дюдьково (платформа) — железнодорожная платформа Большого кольца МЖД в Одинцовском районе Московской области
 Дюдьково (Ярославская область) — посёлок в Рыбинском районе Ярославской области
 Дюдьково (Тверская область) — хутор в Максатихинском районе Тверской области
 Дюдьково — прежнее название бывшего села Дютьково, с 2003 года — микрорайона города Звенигорода.

См. также 
 Дютьково